Sparta () è un personaggio della mitologia greca ed eponimo della città di Sparta.

Mitologia 
Era figlia di Eurota e di Clete e fu moglie di Lacedemone re e fondatore di Sparta e che diede il nome alla città proprio in suo onore. 

Lacedemone e Sparta ebbero un figlio, Amicla (il secondo re di Sparta) ed una figlia, Euridice.

Genealogia

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Donne nell'antica Sparta

Collegamenti esterni 
 

Coniugi dei re di Sparta
Miti di Sparta
Regine della mitologia greca
Personaggi laconi della mitologia greca